Hansonis ist der Familienname von:

 Jakob Hansonis (* 1958), Kölner Musiker und Filmmusikkomponist, Gitarrist in der Band von Herbert Grönemeyer
 Michael Hansonis (* 1960), Kölner Musiker und Schauspieler